Er zijn twee slagen bij de plaats Tannenberg geweest:

 Slag bij Tannenberg (1410) : Duitse orde verliest van Polen/Litouwen
 Slag bij Tannenberg (1914)